Iceberg Madhayapur Youth Association é um clube de futebol do Nepal. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2012/13.

Clubes de futebol do Nepal